Manchester 62 é um clube com sede em Gibraltar. O clube era conhecido anteriormente como Manchester United FC em homenagem ao clube inglês Manchester United , tendo mudado seu nome oficialmente na temporada 2013/2014. O escudo do clube foi alterado também foi alterado. Manchester 62 é atualmente um membro da Gibraltar Premier Division. O clube, como todos os outros no território, atualmente joga no Victoria Stadium em Winston Churchill Avenue.

História 

O clube foi fundado como Manchester United FC , ​​em 1962, em homenagem ao clube inglês Manchester United, por um grupo de torcedores após o gerente Matt Busby dar a permissão do clube para usar o nome. Atualmente disputa a Gibraltar Premier Division. United jogar seus jogos em casa no Estádio Victoria. A partir da temporada 2013/14, o clube tem sido conhecido como Manchester 62 FC

O clube tem como capitão o veterano Matthew Reoch, um membro de longa data da seleção nacional de futebol Gibraltar.

Elenco 
 Última atualização: 24 de setembro de 2020.

 Legenda
 : Capitão
 : Lesão

Títulos

Campeonatos Nacionais 
 Gibraltar Premier Division (7): 1974-75, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1983-84, 1994-95, 1998-99
 Gibraltar Second Division (1): 1973-74

Copas 
Rock Cup(3)''': 1976-77, 1979-80, 2002-03

Clubes de futebol de Gibraltar
Clubes de futebol fundados em 1962